Otchakov (en ) désigne une ville d'Ukraine et un croiseur de la Marine impériale de Russie.

Otchakov : ville de l'oblast de Mykolaïv, en Ukraine. Elle est située sur les bords de la mer Noire, sur une péninsule du Dniepr, à 52 kilomètres de Mykolaïv. Port maritime sur le Dniepr.
.